

Localidades

Coats (Carolina do Norte) — cidade no estado de Carolina do Norte
Coats (Kansas), cidade localizada no estado de Kansas
Ilha Coats — ilha localizada no território canadense de Nunavut
Terra de Coats — região da Antártida a oeste da Terra da Rainha Maud

Outros
Coats Corrente — empresa multinacional de materiais têxteis e de costura
Doença de Coats — patologia que afeta a retina

Ver também 
  Coates
  Cotes

Desambiguações de topônimos